Pagliano ima više značenja:
 Pagliano, Macerata
 Pagliano, Napoli